

Bielorússia 
 Riu Berézina, riu que discorre per Bielorússia

Rússia 
 Berézina (Vólogda), localitat de la província de Vólogda, a Rússia
 Berézina (Unetxa), localitat de la província de Briansk, a Rússia